Спутники Нептуна — естественные спутники планеты Нептун. В настоящее время известно 14 таких спутников.

Название 
В соответствии с установленной планетной номенклатурой спутники Нептуна получают названия из древнегреческой мифологии и древнеримской мифологии, связанные с Нептуном, Посейдоном или океанами. Нерегулярным спутникам присваиваются имена нереид.

Тритон 
Крупнейший спутник Нептуна Тритон был открыт английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года, всего через 17 дней после открытия планеты. Название Тритон было предложено Камилем Фламмарионом в 1880, однако вплоть до середины XX века более употребительным было просто «спутник Нептуна» (второй спутник Нептуна был открыт только в 1949). Тритон — бог моря в греческой мифологии.

Нереида 
1 мая 1949 году американско-голландский астроном Джерард Койпер, используя 82-дюймовый рефлектор обсерватории Мак-Доналд, открыл второй спутник Нептуна — Нереиду. Спутник назван первооткрывателем в честь нереид — морских нимф из греческой мифологии, которые наряду с тритонами были компаньонами Нептуна. Спутник имеет самую вытянутую орбиту из всех «немелких» спутников планет. Её расстояние до Нептуна меняется от 1,4 до 9,7 млн км. Период обращения — 360 суток. Период вращения вокруг своей оси — 11,5 часа. «Вояджер-2» в 1989 определил диаметр Нереиды — 340 км и её отражательную способность — 12 %. Масса спутника составляет 3,1 кг.

Остальные спутники 

В 1989 по итогам анализа снимков «Вояджера-2» были открыты ещё шесть спутников Нептуна. Все они движутся по круговым орбитам в прямом направлении практически в плоскости экватора планеты. Самый удалённый от планеты спутник, получивший обозначение S/1989 N1, был замечен Стивеном Синнотом в июле 1989 года на снимках, сделанных в середине июня. 3 августа 1989 года было сообщено об открытии ещё трёх спутников: S/1989 N2, обнаруженного Г. Рейтсемой, У. Хаббардом, Л. Лебофски и О. Толеном, а также S/1989 N3 и S/1989 N4, описанных Синнотом. На фотографиях, сделанных в ходе последнего сближения «Вояджера» с Нептуном, Р. Террил заметил два внутренних спутника (S/1989 N5 и S/1989 N6). Названия для новых спутников были утверждены Генеральной ассамблеей МАС в июле 1991 года.

Пять из открытых в 1989 году спутников имеют периоды обращения меньше периода вращения планеты и поэтому на нептунианском небе восходят на западе и заходят на востоке; это также означает, что из-за гравитационного трения они рано или поздно упадут на Нептун.
 Протей (S/1989 N1) — самый крупный из спутников, имеет неправильную форму со средним диаметром около 420 км. Он темнее Нереиды, и отражает всего 6 % падающего света. Протей имеет серый цвет; на его поверхности видны кратероподобные образования и трещины.
 Ларисса (S/1989 N2) — тёмный объект неправильной формы размером 210×180 км, отражающий 5 % света. На нём видны несколько кратеров размерами 30—50 км. Неправильная форма Протея и Лариссы указывает на то, что на протяжении всей своей истории они оставались холодными глыбами льда. Радиусы орбит спутников 117,6 тыс. км и 74 тыс. км соответственно. Об остальных спутниках известно ещё меньше.
 Деспина (S/1989 N3) и Галатея (S/1989 N4) обращаются на расстояниях 62 тыс. км и 52 тыс. км, соответственно.
 Таласса (S/1989 N5) обращается вокруг Нептуна за 7,5 часа на расстоянии 50 тыс. км.
 Наяда (S/1989 N6), с периодом обращения 7,1 часа, имеет орбиту, заметно наклонённую к плоскости экватора Нептуна — на 4,5°.

В 2002—2003 годах было открыто ещё пять спутников Нептуна. Каждый из новооткрытых объектов имеет диаметр 30-60 км и нерегулярную, вытянутую орбиту с большим наклоном, находящуюся за пределами орбиты Нереиды. Период их обращения вокруг Нептуна составляет от 5 до 26 земных лет.

Три спутника были открыты 14 августа 2002 года Мэттом Холменом, Джоном Кавеларсом, Т. Гравом, У. Фрезнером и Д. Милисавлевичем с использованием инновационной технологии сложения астроснимков, полученных 4-метровым телескопом Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо и 3,6-метровым телескопом Канада-Франция-Гавайи на Гавайских островах. Поскольку снимки были привязаны к положению планеты, звёзды на них выглядели чёрточками, а спутники — точками. Спутники получили обозначения S/2002 N1, S/2002 N2 и S/2002 N3. В начале 2007 года они получили названия по именам нереид: Галимеда, Сао и Лаомедея. 

Ещё один спутник, обнаруженный Мэттом Холменом и Бреттом Глэдменом 14 августа 2002 года в Серро-Тололо, получил обозначение S/2002 N4. Следующий внешний спутник был открыт 29 августа 2003 года Скоттом Шепардом, Дэвидом Джуиттом и Дженом Клина в обсерватории Мауна Кеа и получил временное обозначение S/2003 N1. Этим спутникам также были присвоены имена нереид: Псамафа и Несо.

В 2013 году был открыт четырнадцатый спутник Нептуна — Гиппокамп. Он обращается вокруг Нептуна между орбитами Лариссы и Протея. Большая полуось его орбиты составляет 105,3 тыс. км. Период обращения вокруг планеты составляет около 23 часов.

Некоторые параметры

См. также 
 Спутники в Солнечной системе
 История открытия планет и спутников Солнечной системы

Примечания

Ссылки 
 Параметры спутников Нептуна